Bupleurum mauritanicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jules Aimé Battandier. Bupleurum mauritanicum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
mauritanicum